2 miejscowości w Polsce: 
 Kamińsk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk 
 Kamińsk – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie

Zobacz też 
 Kamińsk – do 1918 roku nazwa miejscowości Kamieńsk
 Kamińsk – do 1950 roku nazwa stacji kolejowej Gomunice (w latach 1951-1957 Kamińsk Radomszczański)
 Nowy Kamińsk – do 1957 roku nazwa przystanku kolejowego Kamieńsk